Пасо дел Тигре има више значења:

 Пасо дел Тигре (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Тигре (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо дел Тигре (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Тигре, Лос Колоринес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику